Mercoledì delle ceneri – giorno di inizio della Quaresima
 Mercoledì delle ceneri – film del 1973 diretto da Larry Peerce
 Mercoledì delle ceneri –  romanzo dello scrittore Ethan Hawk pubblicato nel 2002